Plusieurs batailles se sont déroulées à proximité de Pharsale, en Grèce. L'expression bataille de Pharsale peut désigner :
 Bataille de Pharsale (48 ), victoire décisive de César sur Pompée
 La Bataille de Pharsale (1969), roman de Claude Simon
 , tentative de reconquête byzantine de la Thessalie indépendante de Jean  Doukas
 , pendant la guerre gréco-turque de 1897

Voir aussi 
 
Histoire de la Thessalie